Tovariševo, Dorf in der Vojvodina
 Towarischtsch